Desa Sirnasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 108,12), Jawa Barat, 
 Desa Sirnasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 107,15), Jawa Barat, 
 Desa Sirnasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 107,83), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar